Cormeilles (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Cormeilles (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia